Amtsgericht Reichenbach ist der Name folgender Gerichte:

 Amtsgericht Reichenbach (Eulengebirge) in Reichenbach im Eulengebirge (heute Dzierżoniów), Schlesien
 Amtsgericht Reichenbach/Oberlausitz in Reichenbach/O.L., Sachsen
 Amtsgericht Reichenbach (Vogtland) in Reichenbach im Vogtland, Sachsen